Theodor Hugues ist der Name folgender Personen:

* Theodor Hugues (Geistlicher) (1803–1871), deutscher Pastor, Freimaurer und Gründer des Linerhauses in Altencelle
 Theodor Hugues (Architekt) (1937–2022), deutscher Architekt und Hochschullehrer